«Портрет молодого человека» — акварель азербайджанского художника Мирзы Кадыма Эривани, написанная в середине XIX века.
 «Портрет молодого человека» — картина Рафаэля, похищенная нацистами из Собрания князей Чарторыйских.
 «Портрет молодого человека» — картина Джорджоне, которая находится в будапештском Музее изобразительных искусств.